Фрайлебен (с ,  — Вольная жизнь — название населённых пунктов:

Германия 
  — деревня в районе Эльба-Эльстер земли Бранденбург.

Россия 
 Фрайлебен — до 1945 г. название посёлка городского типа Вольное в Джанкойском районе Крыма.

Украина 
 Фрайлебен — до 1946 г. название села Приволье Криничанского района Днепропетровской области.